HMS Pearl (1762) — 32-пушечный фрегат 5 ранга Королевского флота. Четвёртый корабль Его величества, названный Pearl. Один из самых успешных в крейсерской роли.

Постройка 
Строился по чертежам Слейда. Среди фрегатов этого типа только часть строились на королевских верфях, остальные у частных подрядчиков. При этом Адмиралтейство стремилось сократить плановый срок с 12 месяцев до 9, но последние строящиеся корабли не укладывались даже в 12, и срок был увеличен до 15 месяцев.

Заказан 24 марта 1761 года. Заложен 6 мая 1761 года на королевской верфи в Чатеме. Название присвоено 5 ноября. Спущен на воду 23 марта 1762 года. Достроен 14 мая 1762 года.

Служба

Семилетняя война 
Участвовал в Семилетней войне.

1762 — вошел в строй в апреле, капитан Джозеф Дин (); перешел в Даунс.

1763 — март, повторно введен в строй, капитан Чарльз Сакстон () с HMS Magnanime.

Плимут, готовился на Ньюфаундленд. 13 мая капитан подал жалобу на то, что его мастер, Джон Бальи (), против его желания замещен мастером с HMS Culloden, и переведен с корабля пятого на корабль шестого ранга, в то время как он ожидает повышения. Капитан запрашивал, чтобы мастер остался на Pearl, с целью изучить побережье Лабрадора.

В заливе Св. Лаврентия Pearl следил за французскими силами, и наблюдал за исполнением мирного договора.

Межвоенный период 
1764 — январь, прибыл в Ковс из Кинсейла, позже перешел в Портсмут. 22 мая ушел на Ньюфаундленд.

1766 — апрель, капитан Патрик Драммонд (), Ньюфаундленд.

1768 — капитан Джон Эльфинстон; декабрь, выведен в резерв и рассчитан.

1769 — январь, повторно введен в строй, капитан Джон Гауэр (); с ноября капитан Бэзил Кис ().

1770 — капитан Джон Рутвен (); 24 апреля ушел на Ньюфаундленд.

1771 — 7 мая ушел на Ньюфаундленд; декабрь, капитан Джеймс Бремер ().

1772 — 7 мая снова ушел на Ньюфаундленд; декабрь, малый ремонт в Портсмуте по июль 1773 года.

1773 — январь, выведен в резерв.

Американская революционная война 
Участвовал в Американской революционной войне.

1775 — ноябрь, возвращен в строй, капитан Джеймс О’Хара (); оснащение в Портсмуте для заморской службы по февраль 1776 года.

1776 — март, капитан Томас Уилкинсон (); 8 апреля ушел в Северную Америку; июль-сентябрь, был при штурме Нью-Йорка; 20 декабря взял континентальный шлюп Lexington (16); капитан Уилкинсон умер в конце года, вместо него снова капитан Эльфинстон.

1777 — 7 июля взял континентальную шхуну Mosquito; декабрь, капитан Джон Линзи ().

1778 — 22 июля был при Санди Хук; 11 августа был с эскадрой лорда Хау против Д’Эстена; с эскадрой коммодора Хотэма ушел в Вест-Индию; присутствовал при Сент-Люсии; 25 июля взял 26-пушечный Industry.

1779 — март, выведен в резерв и рассчитан; май-июль, оснащение в Плимуте для службы в Канале; введен в строй в июле, капитан Джордж Монтегю (); 14 сентября у Азорских островов взял испанский фрегат Santa Monica (32).

14 сентября, крейсируя у Западных островов, в 6 утра обнаружил к NW большой корабль, с которым к половине десятого сблизился и привел к ближнему бою. Бой продолжался до 11:30; когда противник спустил флаг, то оказался испанским фрегатом Santa Monica, 32 пушек и 292 человека, 38 из которых были убиты и 45 ранены. Pearl потерял 12 убитыми и 19 ранеными.

1780 — 8 января нападение на суда компании Каракаса; вернулся в Англию; 22 марта ушел в Северную Америку; 30 сентября у Бермуды после длительного боя взял французский 28-пушечный корсар L’Esperance.

30 сентября, у Бермудских островов, на переходе в Америку обнаружил, и после двух часов ближнего боя, и ещё двух преследования с перестрелкой, захватил Esperance, французский фрегат, снаряженный купцами на Кап-Франсуа, назначением в Бордо. Он был вооружен 26 × 12-фунтовыми и 2 × 6-фунтовыми пушками и имел команду 173 человека. В этом бою Pearl потерял лейтенанта морской пехоты Фолка () и пять матросов убитыми. Мастер Данбар (), и ещё девять человек были ранены. Esperance был взят в Королевский флот и переименован в Clinton.

1781 — 16 марта был при мысе Генри; 10 июля взял корсар Singe; 19 августа взял континентальный 16-пушечный Senegal.

1782 — июль, по прекращении военных действий выведен в резерв и рассчитан.

1783 — январь, большой ремонт на частной верфи Wells в Ротерхайт по июнь 1784 года.

1784 — июль-август, подготовлен в отстой в Дептфорде.

1786 — июль-декабрь, оснащение в Дептфорде; возвращен в строй в августе.

1787 — 22 марта ушел в Средиземное море.

1789 — выведен в резерв и рассчитан.

1790 — февраль, возвращен в строй, капитан Джордж Кортни (); 9 мая ушел в Средиземное море.

1792 — выведен в резерв и рассчитан.

Французские революционные войны 
Участвовал во Французских революционных войнах.

1793 — июнь, введен в строй, капитан Майкл (Мишель?) де Курси (), Ирландия.

1795 — ноябрь, малый ремонт в Плимуте по февраль 1796 года; декабрь, выведен в резерв и рассчитан.

1796 — февраль, возвращен в строй, капитан Самуэль Баллард (); крейсерство и сопровождение конвоев.

1797 — 16 апреля совместно с HMS Flora взял 24-пушечный корсар L’Incroyable.

1798 — 3 марта ушел в Западную Африку; 24 апреля ушел от французских фрегатов Vertu (40) и Régénérée (36); перешел на Подветренные острова; 14 октября у Антигуа взял 10-пушечный корсар Scocvola; в конце года там же взял 12-пушечный корсар L’Indépendence.

1799 — 22 октября ушел в Средиземное море.

1800 — 9 февраля потопил 14-пушечный генуэзский полакр.

1801 — 1 июля взял малый приватир.

1802 — капитан Баллард сдал командование.

Наполеоновские войны 
Участвовал в Наполеоновских войнах.

1803 — апрель, введен в строй, лейтенант Р. Бейли () апрель-июль, переоснащен в шлюп в Портсмуте.

1804 — лейтенант Чарльз Вуджер (), командовал до 1809 года.

1812 — в отстое в Портсмуте по 1814 год.

1814 — апрель-май, превращен в плавучую казарму новобранцев там же.

1825 — 19 марта переименован в Prothée.

1832 — 14 января продан на слом.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Pearl (1762)
Суда по алфавиту